Assarsson är ett svenskt efternamn som burits av bland andra:

 Arnold Assarsson (född 1974), hoppryttare
 Bengt Assarsson (född 1950), nationalekonom
 Christen Assarsson (1831–1894), hemmansägare och politiker
 David Assarsson (1892–1955), katolsk präst
 Gunnar Assarsson (1893–1963), kemist
 Pehr Assarsson (1838–1894), professor i juridik
 Pontus Assarsson (född 1979), artist och låtskrivare
 Vilhelm Assarsson (1889–1974), diplomat

Svenska efternamn
sonnamn